Powiat brzeski pode referir-se a dois (powiaty) da Polônia:
 Condado de Brzeg, na voivodia de Opole (sudoeste da Polônia)
 Condado de Brzesko, na voivodia da Pequena Polônia (sul da Polônia)

Desambiguação